Андрадина:

 Андрадина — бразильский город.
 Андрадина — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Андрадина (урожд. Эди Карло Диас Марсал, 1974) — бразильский футболист.